El Torneig d'Auckland 2023, conegut oficialment com el ASB Classic 2023, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als WTA 250 de la WTA. La 36a edició de les categories femenines es van disputar entre el 2 i el 8 de gener de 2023, mentre que la 46a en categoria masculina entre el 9 i el 14 de gener de 2023 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

L'estatunidenca Coco Gauff va guanyar el tercer títol individual del seu palmarès. El tennista francès Richard Gasquet va guanyar el primer títol individual des del 2018.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2023
2023
ATP Tour 2023
WTA Tour 2023